Lineolariidae är en familj av nässeldjur. Lineolariidae ingår i ordningen Leptothecata, klassen hydrozoer, fylumet nässeldjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Lineolariidae 4 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hydrozoer
Lineolariidae